Байстрюк:

 Байстрюк — позашлюбна дитина.
 «Байстрюк» — американський фільм 1978 року.

Примітки